

Persone 
 Gaetano Giua Marassi (1941) – politico italiano
 Giacomo Marassi (1886-1969) – calciatore italiano
 Massimo Marassi (1954) – filosofo e docente universitario italiano
 Maurizio Marassi (1997) – sportivo italiano di wakeboard
 Riccardo Marassi, più noto semplicemente come Marassi (1957) – giornalista e disegnatore italiano

Altro 
 Marassi – quartiere di Genova
 Marassi – stadio di calcio di Genova
 Marassi – album degli Ex-Otago del 2016